Palestina može značiti:

 Palestina (područje), povijesno i zemljopisno područje Bliskog istoka
 Država Palestina, djelomično priznata država
 Palestinska Autonomna Područja, autonomna područja na Bliskom istoku

Ostalo
 Palestinci, narod